La Portella d'Orlú, o de Serra Blanca, és una collada de muntanya situada a 2.404,1 m alt del límit dels termes comunals d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, de la comarca de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord i d'Orlun, del parçan del Sabartès, al País de Foix, del Llenguadoc occità.

És a l'extrem nord del terme d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes i al sud-est del d'Orlun, al sud-est del Puig de Lanós i al sud-oest del Puig de Lanós, a ponent, més allunyat, del Puig de la Grava.

La Portella d'Orlú de Serra Blanca és un indret molt freqüentat per les rutes excursionistes, per a raquetes de neu i per a esquí de muntanya del sector nord i nord-oest del Massís del Carlit.

Referències

Notes

Bibliografia 
 
 
 
 

Colls d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes